Das Wort Mingrelisch bezieht sich auf:

die Landschaft Mingrelien in Georgien
die Mingrelier
die Mingrelische Sprache